El término loro negro puede referirse a:

el ave Coracopsis nigra;
el árbol Cordia trichotoma.